Пуэ́нте-Нуэ́во (), официальное название А-Понтено́ва () на галисийском — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Орьенталь. Занимает площадь 133,3 км². Население — 2785 человек (на 2010 год).

С 1951 года временно назывался Вильямеа (Villameá).  В 1963 году вошёл в состав муниципалитета Вильяодрид и изменил название на Пуэнте-Нуэво-Вильяодрид (Puente Nuevo-Villaodrid).  С 1984 года официальное название произносится на галисийском языке — А-Понтенова (A Pontenova).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Луго
Муниципалитеты Луго